Généralement, un établissement est un ensemble de locaux accueillant certains types d'activités.
 En nomenclature statistique, un établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise. Il dispose de son propre SIRET ;
 Un établissement scolaire désigne l'ensemble des bâtiments d'une école, d'un collège ou d'un lycée.

En matière de lutte contre les incendies, les sapeurs pompiers appellent établissement l'ensemble des tuyaux et leurs raccordements.

Types d'établissements particuliers 

 Établissement public
 Établissement privé
 Établissement scolaire
 Grand établissement
 Établissement financier
 Établissement public de santé
 Internat
 Café
 Bar

Notes et références